Bertolda (ufficialmente 420 Bertholda) è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 141,25 km. Scoperto nel 1896, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,4116592 UA e da un'eccentricità di 0,0425470, inclinata di 6,66031° rispetto all'eclittica.

Stanti i suoi parametri orbitali, è considerato un membro della famiglia Cibele di asteroidi.

Il suo nome è dedicato a Berthold di Baden, figlio di Maximilian di Baden, capo della Casata di Baden.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1896
Bertholda
Bertholda